Der Wettkampf der Frauen im Mannschafts-Degenfechten bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro fand am 11. August 2016 in der Arena Carioca 3 statt. Olympiasieger wurde Rumänien. Silber ging an China vor Russland, das sich im Kampf um Platz drei gegen Estland durchsetzten konnten.

Titelträger

Ergebnis

Finalrunde 
Im einzigen Achtelfinale bezwang die Ukraine Gastgeber Brasilien mit 45:32 und qualifizierte sich somit für das Viertelfinale gegen die Chinesinnen.

Platzierungsrunde

Endstand

Weblinks 

 Result Book Fencing 2016

Degen Mannschaft Frauen